Ibach peut désigner :

 Ibach, une commune d'Allemagne ;
 Ibach, un fabricant allemand de pianos.
 Humbert Ibach (Dit Mémé Ibach), auteur-compositeur,  ancien secrétaire de Sheila, et producteur de disques notamment de Karen Cheryl et Doushka Esposito, reconverti dans la production d'émissions de télévision.